Moreuil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Moreuil, commune française du département de la Somme.

Patronyme 

 François Moreuil (1934-2017), réalisateur français.

Patronyme français